1959 Голяма награда на САЩ е 1-вото за Голямата награда на САЩ и девети кръг от сезон 1959 във Формула 1, провежда се на 12 декември 1959 година на пистата Себринг, Себринг, Флорида, САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт във Флорида